Rómulo – nome proprio di persona maschile
 Rômulo (n. 1982) – calciatore brasiliano 
 Rômulo (n. 1987) – calciatore brasiliano naturalizzato italiano 
 Rômulo (n. 1990) – calciatore brasiliano 
 Rômulo (n. 1991) – calciatore brasiliano
 Rômulo (n. 1993) – calciatore brasiliano
 Alberto Romulo – politico e diplomatico filippino
 Carlos P. Rómulo – diplomatico, politico, generale, giornalista e scrittore filippino
 Roman Romulo – politico e avvocato filippino